Юргорден ():

 Юргорден — остров и одноимённый парк в Стокгольме (Швеция).
 «Юргорден» — шведский футбольный клуб из Стокгольма.
 «Юргорден» — шведский клуб по хоккею с шайбой из Стокгольма.
 «Юргорден» — шведский клуб по хоккею с мячом из Стокгольма.